Zygopetalum, rod orhideja iz  Južne Amerike smješten u podtribus Zygopetalinae, dio tribusa Cymbidieae.

Postoji 14 priznatih vrsta.

Vrste 
 Zygopetalum brachypetalum Lindl.
 Zygopetalum crinitum G.Lodd.
 Zygopetalum ghillanyi Pabst
 Zygopetalum graminifolium Rolfe
 Zygopetalum maculatum (Kunth) Garay
 Zygopetalum maxillare G.Lodd.
 Zygopetalum microphytum Barb.Rodr.
 Zygopetalum mosenianum Barb.Rodr.
 Zygopetalum pabstii Toscano
 Zygopetalum reginae Pabst
 Zygopetalum sellowii Rchb.f.
 Zygopetalum silvanum V.P.Castro & Campacci
 Zygopetalum sincoranum V.P.Castro & Campacci
 Zygopetalum triste Barb.Rodr.

Sinonimi 
 Zygopetalon Rchb.

Izvori 

Zygopetalinae